Dullach ist der Name folgender Orte:

 Dullach (Gemeinde Sittersdorf), Ortschaft von Sittersdorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Dullach (Gemeinde Sankt Margareten), Ortschaft von St. Margareten im Rosental, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Dullach I, Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Dullach II, Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten